Nokere Koerse 2021 – 75. edycja wyścigu kolarskiego Nokere Koerse, która odbyła się 17 marca 2021 na trasie o długości 195 km z miasta Deinze do miejscowości Nokere. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii